En Pologne, Korzeniów peut faire référence à :

 Korzeniów, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates.
 Korzeniów, un village dans la voïvodie de Lublin.